Le North American Open 2012 est l'édition 2012 du , qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Richmond du 20 au .

James Willstrop remporte son deuxième tournoi North American Open en battant Ramy Ashour en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

North American Open
PSA World Series 2012
Événement sportif à Richmond (Virginie)
Sport aux États-Unis en février 2012